Предсказание — многозначное слово:
 Предсказание — сообщение о некотором событии, которое непременно произойдёт в будущем.
 «Предсказание» — роман А. Дюма 1858 года.
 «Предсказание» — роман Д. Кунца 2004 года.
 «Предсказание» — российский кинофильм Э. Рязанова 1993 года, экранизация его же одноимённой повести.
 «Предсказание» — мелодрама, снятая в Болливуде и вышедшая в прокат в 2006 году.